Mariendorf bezeichnet

 einen Ortsteil Berlins, siehe: Berlin-Mariendorf
 Mariendorf (Immenhausen), Ortsteil der Stadt Immenhausen im Landkreis Kassel in Hessen
 einen Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Middelhagen auf der Insel Rügen, jetzt Teil der Gemeinde Mönchgut mit Großsteingrab Mariendorf
 Mariendorf (Münster), einen Ortsteil der Stadt Münster
 die deutsche Ortsbezeichnung von Marianówka (Bystrzyca Kłodzka) im Powiat Kłodzki in Polen
 die deutsche Bezeichnung von Marianín (Lipovec), Tschechien

Siehe auch:
 Mariadorf